L'edizione 1980-81 della Segunda División B fu il quarto campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1981-1982.
  , , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1980-1981
 Segunda División spagnola 1980-1981
 Coppa del Re 1980-1981

Collegamenti esterni
 

1980-1981